Яница может означать:
 Яница — город в Греции.
 Стратос (Этолия и Акарнания) — название сегодняшнего города в Греции до 1928 года.
 Яница (озеро) — осушенное озеро.
 Яница  — прозвище Тринге Смайли (1880—1917), албанской революционерки и партизанки под которым она известна вне Албании.
 Яница (певица) (род. 1982) — болгарская певица.